C(h)iffer har flere betydninger:
 Ciffer – symbol der er del af et tal
 Krypteringsalgoritme – et synonym for "chiffer" (jf. det engelske "cipher")

Se også
 Hofdamenål/monogram – som hedder "chiffre" på fransk